La ligne S1 du service ferroviaire suburbain de Milan, dite ligne S1, est une ligne du service ferroviaire suburbain de Milan qui traverse l'agglomération de Milan, de la Gare de Saronno à celle de Lodi en passant par le centre de la ville.

Histoire 
Le service débute le  entre Saronno et Milan-Porta-Vittoria.

Le prolongement jusqu'à Milan-Rogoredo est ouvert au service le  et jusqu'à Lodi le .

Infrastructure 
Les trains circulent sur les lignes de Milan à Sarono et de Milan à Bologne, au centre de Milan le service utilise le Passante ferroviaire de Milan.

Liste des gares

Exploitation 
Le service est cadencé à un train toutes les 30 minutes.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Andrea Canale, « finalmente Passante! », dans la revue ITreni, , , 12–19 sommaire par numéro

Articles connexes 
 Service ferroviaire suburbain de Milan, lignes : S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S11 et S13

Lien externe 
 Site trenord.it : S1 Saronno - Milano Passante - Lodi

Service ferroviaire suburbain de Milan